I tetanuri (Tetanurae) sono un clado che comprende la maggior parte dei dinosauri carnivori, inclusi gli uccelli.

Tre grandi gruppi 

I tetanuri appartengono ai dinosauri saurischi teropodi, e includono molti dinosauri famosi come Tyrannosaurus, Allosaurus, Spinosaurus, Struthiomimus, Archaeopteryx, Compsognathus, Oviraptor e Velociraptor, oltre che, naturalmente, gli uccelli. Il primo dinosauro non aviano descritto scientificamente, Megalosaurus, è un tetanuro basale ("primitivo"). Nei tetanuri si possono riconoscere tre grandi gruppi: gli spinosauroidi, i carnosauri e i celurosauri.
I tetanuri sono stati definiti da Padian et al. nel 1999 come tutti i teropodi più strettamente imparentati agli uccelli moderni che a Ceratosaurus. Gauthier considerò questo clado composto da due gruppi principali, i carnosauri e i celurosauri, ma classificazioni seguenti hanno identificato alcune forme considerate carnosauri da Gauthier come celurosauri o tetanuri basali.

Code rigide 

Il nome tetanuri significa "code rigide" (per il fatto che l'alto numero di vertebre sacrali, insieme con eventuali tendini ossificati, rende la coda di questi animali più rigida rispetto a quella dei teropodi meno evoluti), ed è stato dato da Gauthier nel 1986.

Nel 1988 Gregory S. Paul creò il clado Avetheropoda per includere i tetanuri più evoluti (carnosauri e celurosauri).
Nel 1998 Paul Sereno istituì il clado Neotetanurae, che ora è sinonimo di Avetheropoda.

Storia evolutiva 

I primi tetanuri apparvero nel Giurassico inferiore, ma i gruppi degli spinosauroidei e dei carnosauri apparvero e si diffusero dal Giurassico medio in avanti. Generi primitivi come Megalosaurus e Torvosaurus si diffusero in Europa e Nordamerica nel corso del Giurassico, insieme a carnosauri come Allosaurus e Sinraptor, che raggiunsero anche l'Asia. Nel Cretaceo, gli spinosauri si insediarono in particolare nel Gondwana, insieme ad alcuni carnosauri giganti, ma si estinsero. I celurosauri, invece, si svilupparono e fiorirono proprio nel Cretaceo: si diversificarono in moltissime forme, evolvendosi negli uccelli, che sopravvissero all'estinzione di fine Mesozoico. Gli uccelli, a tutt'oggi, sono i soli tetanuri esistenti.

Sistematica 

Il cladogramma seguente risale al 2012 ed è tratto dall'analisi di Carrano et al.

Note

Bibliografia 

 Gauthier, J. A. 1986. Saurischian monophyly and the origin of birds. pp. 1-55 In Padian, K. (ed.) The Origin of Birds and the Evolution of Flight. Memoirs of the California Academy of Sciences 8.
 Rauhut, O. W. M. 2003. The interrelationships and evolution of basal theropod dinosaurs. Special Papers in Palaeontology 69:1-213.
 Versione PDF.

Altri progetti

Collegamenti esterni